Philippsburg (Karlsruhe), plaats in de Landkreis Karlsruhe in de deelstaat Baden-Württemberg in Duitsland
 Philippsburg (Leer), een burcht in Loga in de Landkreis Leer in de deelstaat Nedersaksen in Duitsland